Der Verwaltungskreis Oberaargau im Kanton Bern wurde auf den 1. Januar 2010 gegründet. Der Kreis gehört zur Verwaltungsregion Emmental-Oberaargau und umfasst 44 Gemeinden auf  km² mit zusammen  Einwohnern:Stand: 1. Januar 2021

Gemeinden 

Der Kreis besteht aus sämtlichen Gemeinden der ehemaligen Amtsbezirke Aarwangen und Wangen sowie vier Gemeinden des vormaligen Amtsbezirks Trachselwald (Eriswil, Huttwil, Walterswil und Wyssachen).

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2010 

Fusionen
 2011: Kleindietwil, Leimiswil und Madiswil → Madiswil
 2011: Bettenhausen und Bollodingen → Bettenhausen

 2016: Hermiswil, Seeberg → Seeberg

 2020: Niederbipp, Wolfisberg → Niederbipp

 2021: Langenthal, Obersteckholz → Langenthal

Weblinks 

 Gemeinden und Regierungsstatthalteramt Verwaltungskreis Oberaargau auf der Website des Kantons Bern

Einzelnachweise 

 
Oberaargau